Taboo ist die Bezeichnung für:

 Taabo (Departement), ein Distrikt in der Elfenbeinküste,
 Taboo (Stadt), die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts in der Elfenbeinküste,
 Taabo Hydroelectric Power Plant, Staudamm und Wasserkraftwerk am Bandama-Fluss in der Elfenbeinküste